Hughes Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Hughes Airport (Alaska)
 Hughes Airport (Kalifornien), ehemaliger Flughafen in Los Angeles
 Hughes Airport (North Carolina)
 Hughes Airport (Pennsylvania)
 Hughes Airport (South Carolina)